Bobby Baker ist der Name von

 Bobby Baker (Politikberater) (1928–2017), US-amerikanischer  Politikberater
 Bobby Baker (Rennfahrer), US-amerikanischer Rennfahrer
 Bobby Baker (Performer) (* 1950), Performancekünstler